Sadako steht für:
 Sadako (Name), japanischer Frauenname
 Kujō Sadako (1884–1951), Eigenname der japanischen Kaiserin Teimei
 Sadako Sasaki (1943–1955), eine japanische Schülerin und weltweit bekannteste Hibakusha 
 (7616) Sadako, Asteroid des Hauptgürtels
 Sadako 3D, einen Horrorfilm aus Japan, Regie: Tsutomu Hanabusa